Pat steht für:
Namen:
 Patricia, weiblicher Vorname, als Kurzform
 Patrick, männlicher Vorname, als Kurzform
 Figur des dänischen Komikerduos Pat & Patachon
 Figur aus der tschechischen Trickfilmserie Pat und Mat
 Figur aus der Comicserie Pat der DDR-Jugendzeitschrift Atze
 Pat (ägyptische Mythologie), Gottheit
 Pat (Altes Ägypten), aristokratische Gruppe

Orte:
 Patince, früher ungarisch Pat, Gemeinde in der Südslowakei
 Pat (Ungarn), Gemeinde im Kreis Nagykanizsa, Komitat Zala, Ungarn

Sonstiges:
 , koreanische Bezeichnung für die Rote Bohnenpaste

Person:
 Pat Boone (* 1934), US-amerikanischer Sänger
 Pat (Sänger) (* 1989), deutscher Schlagersänger
 Pat Giraud (1949–2021), französischer Jazzmusiker
 Rafael Hernández Pat (* 20. Jahrhundert), mexikanischer Fußballspieler

PAT steht als Abkürzung für:

 Macau-Pataca, die Währung Macaus, als inoffizielle Abkürzung
 PAT – Mit Eltern lernen, Elternbildungsprogramm
 Pakistan Awami Tehreek, Volksbewegung Pakistans
 Panevėžio apygardos teismas, Bezirksgericht Panevėžys, litauisches Bezirksgericht
 Paramount Airways (Vereinigtes Königreich), ehemalige britische Fluggesellschaft, als ICAO-Code
 Passiv-Aktiv-Transfer (auch: Passiv-Aktiv-Tausch), Modellprojekt der Bundesagentur für Arbeit für den 3. Arbeitsmarkt
 Pediatric assessment triangle, pädiatrisches Dreieck, zur schnellen Einschätzung pädiatrischer Notfallpatienten
 Perineales Assessment Tool (PAT-D), Instrument zur Risikoerfassung einer Inkontinenz-Assoziierten Dermatitis
 Pets As Therapy, Hunde betreuen kranke Menschen und Kinder
 Photoakustische Tomografie, bildgebendes Untersuchungsverfahren in der Medizin
 Playing-Ability-Test, Trainings- und Bewertungssystem für Poolbillardspieler
 Point after Touchdown, auch Extrapoint, Zusatzpunkt beim American Football
 Port Address Translation, Technik in Computernetzwerken
 Prinzipal-Agent-Theorie, Agenturtheorie, Modell der neuen Institutionenökonomik
 Process Analytical Technology, in der chemischen Industrie
 Program Association Table, Beschreibung des Inhalts eines Transportstroms, siehe MPEG-Transportstrom #Program Association Table (PAT)
 Professional Boxing Association of Thailand, Offizieller thailändischer Muay-Thai-Verband

PAT